Teodora Glücksburg (1906–1969) – księżniczka grecka, tytularna margrabina Badenii jako żona Bertolda Badeńskiego.
 Teodora Glücksburg (ur. 1983) – księżniczka grecka, córka Konstantyna II.

Strony ujednoznaczniające